Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Johnston (Johnston County) :
 Comté de Johnston, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
 Comté de Johnston, situé dans l'État de l'Oklahoma.